Дульнозарядное ружьё
Дульнозарядное орудие